

Ville des États-Unis 
 Palm Springs est une ville de l'État de Californie.
 Palm Springs est une ville de l'État de Floride.

Films 
 Palm Springs est un film d'Aubrey Scotto sorti en 1936.
 Broute-minou à Palm Springs est un téléfilm documentaire d'Anna Margarita Albelo sur le festival lesbien, le Dinah Shore Weekend, sorti en 2006.
 Christmas in Palm Springs est un film de Fred Olen Ray sorti en 2014.
 Palm Springs est film de Max Barbakow sorti en 2020.

Homonymie de toponyme